Mylanodon (Миланодон — „крезуби млин”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле парафилетске породице Metacheiromyidae, који је у периоду касног палеоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Mylanodon.

Временска распрострањеност рода Mylanodon парафилетске породице Metacheiromyidae

Види још 
 Класификација сисара
 Metacheiromyidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке